Montagnes (dt. Berge) ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Montagnes (Elfenbeinküste), ein Distrikt der Elfenbeinküste
 Region Montagnes, eine der vier Regionen des Kantons Neuenburg, Schweiz

 Montagnes ist Namensbestandteil folgender Orte in Frankreich:
 Ferrals-les-Montagnes, Ort und Gemeinde im Département Hérault, Region Okzitanien
 Riom-ès-Montagnes, Gemeinde im Département Cantal, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Affrique-les-Montagnes, Gemeinde im Département Tarn, Region Okzitanien
 Viviers-lès-Montagnes, Gemeinde im Département Tarn, Region Okzitanien

Siehe auch:
 Montagnes Bleues, französischer Name für das Vorgebirge des Aïr im Niger, siehe Blaue Berge (Niger)
 Montagnes Valdôtaines, Name der offiziellen Hymne der italienischen Autonomen Region Aostatal, Italien
 Dix-Huit Montagnes, eine historische Verwaltungsregion der Elfenbeinküste